Bråtgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bråtgöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Bråtgöl (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Bråtgöl (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Bråtgölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (3,4 ha)
Bråtgölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn